Miejscowości w USA:
 Ringgold – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Catoosa
 Ringgold – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Bienville
 Ringgold – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington

Gminy w USA:
 Ringgold (ang. Ringgold Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ringgold (ang. Ringgold County) – w stanie Iowa